Le bando est un art martial birman.
 Bando est le pseudonyme d'un graffiteur.
 La région de Bandō est le nom donné aux huit anciennes provinces du Japon situées à l'est d'Osaka.
 Bandō est une ville au Japon.
 Bando est un diminutif couramment donné au bandonéon.

Homonymie de toponyme